Гари Олдман (; рођен 21. марта 1958. године у Лондону) енглески је глумац, редитељ, сценариста, продуцент и музичар.

Филмографија 

|- 
| 1982. ||Сећање|| -{Remembrance}- || Данијел|| 
|- 
| 1983. || У међувремену || -{Meantime}- || Кокси|| 
|- 
| 1985. || Искрено, пристојно и истинито || -{Honest, Decent & True}- || Дерек Бејтс|| 
|- 
| 1986. || Сид и Ненси || -{Sid And Nancy}- || Сид Вишос|| 
|- 
| 1987. || Начуљи уши || -{Prick Up Your Ears}- || Џо Ортон|| номинација - БАФТА за најбољег глумца у главној улози
|- 
| 1988. || Пут 29 || -{Track 29}- || Мартин|| 
|- 
| 1988. || О теби све најбоље || -{We Think the World of You}- || Џони|| 
|- 
| 1988. || Кривично право || -{Criminal Law}- || Бен Џејс|| 
|- 
| 1989. || Чатахучи || -{Chattahoochee}- || Емет Фоли|| 
|- 
| 1989. || Фирма || -{The Firm}- || Клајв "Бекс" Бисел|| ТВ филм
|- 
| 1990. || Розенкранц и Гилденстерн су мртви || -{Rosencrantz & Guildenstern Are Dead}- || Розенкранц ||номинација - Награда Спирит за најбољег глумца у главној улози
|- 
| 1990. || Узвишено стање || -{State of Grace}- || Џеки Фланери|| 
|- 
| 1990. || Хенри и Џун || -{Henry & June}- || Поп|| потписан као Морис Ескаргот
|- 
| 1991. || ЏФК || -{JFK}- ||Ли Харви Освалд|| 
|- 
| 1992. || Дракула || -{Bram Stoker's Dracula}- ||Дракула || Награда Сатурн за најбољег глумца (филм)
|- 
| 1993. || Права романса || -{True Romance}- ||Дрекс Спиви || 
|- 
| 1993. || Ромео крвари || -{Romeo Is Bleeding}- ||Џек Грималди || 
|- 
| 1994. || Професионалац || -{Léon: The Professional}- ||Норман Стенсфилд|| 
|- 
| 1994. || Моја бесмртна љубав || -{Immortal Beloved}- || Лудвиг ван Бетовен|| 
|- 
| 1995. || Убиство пре свега || -{Murder in the First}- || Милтон Глен|| 
|- 
| 1995. || Слово срама || -{The Scarlet Letter}- || Артур Димесдел|| 
|- 
| 1996. || Баскијат || -{Basquiat}- || Алберт Мајло|| 
|- 
| 1997. || Пети елемент || -{The Fifth Element}- || Жан Батист Емануел Зорг||
|- 
| 1997. || Председнички авион || -{Air Force One}- || Јегор Коршунов ||
|- 
| 1997. || Празна уста || -{Nil by Mouth}- || || редитељБАФТА за најбољи британски филмНаграда Емпајер за најбољег новајлијуноминација - Златна палма
|- 
| 1998. || Изгубљени у свемиру || -{Lost in Space}- || др Закари Смит|| номинација - Награда Сатурн за најбољу споредну мушку улогу (филм)
|- 
| 1998. || Чаробни мач: У потрази за Камелтом || -{Quest for Camelot}- || сер Рубер||глас 
|- 
| 2000. || Кандидат || -{The Contender}- || Шелдон Ранјон|| такође извршни продуцентноминација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољег глумца у споредној улозиноминација - Награда Спирит за најбољег глумца у споредној улози
|- 
| 2001. || Усред преваре || -{Nobody's Baby}- || Бафорд Хил|| такође продуцент
|- 
| 2001. || Ханибал || -{Hannibal}- ||Мејсон Верџер|| 
|- 
| 2002. || Аутопут број 60|| -{Interstate 60}- || О.В. Грант|| 
|- 
| 2004. || На врховима прстију || -{Tiptoes}- || Ролф|| 
|- 
| 2004. || Хари Потер и затвореник из Аскабана || -{Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban}- || Сиријус Блек||номинација - Награда Сатурн за најбољу споредну мушку улогу (филм)
|- 
| 2005. || Бетмен почиње || -{Batman Begins}- || Џејмс Гордон||
|- 
| 2005. || Хари Потер и ватрени пехар || -{Harry Potter And The Goblet Of Fire}- || Сиријус Блек|| 
|- 
| 2005. || Мртва риба|| -{Dead Fish}- || Линч|| 
|- 
| 2006. || У забити || -{The Backwoods}- || Пол|| 
|- 
| 2007. || Хари Потер и Ред феникса || -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}- || Сиријус Блек|| 
|- 
| 2009. || Мрачни витез || -{The Dark Knight}- || Џејмс Гордон|| номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољу филмску поставу
|- 
| 2009. || Нерођени || -{The Unborn}- || рабин Џозеф Сендак|| 
|- 
| 2009. || Киша пада || -{Rain Fall}- || Вилијам Холцер|| 
|- 
| 2009. || Божићна песма || -{A Christmas Carol}- || Боб Крачит/Марли/Мали Тим|| 
|- 
| 2009. || Планета 51 || -{Planet 51}- || Генерал Гроул|| глас
|- 
| 2010. || Књига спаса || -{The Book of Eli}- || Карнеги || 
|- 
| 2011. || Црвенкапа || -{Red Riding Hood}- || отац Соломон|| 
|- 
| 2011. || Кунг фу панда 2 || -{Kung Fu Panda 2}- || Лорд Шен|| глас
|- 
| 2011. || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2}- || Сиријус Блек|| 
|- 
| 2011. || Крпар, кројач, солдат, шпијун || -{Tinker Tailor Soldier Spy}- || Џорџ Смајли|| Награда Емпајер за најбољег глумцаноминација - Оскар за најбољег глумца у главној улозиноминација - БАФТА за најбољег глумца у главној улозиноминација - Британска независна филмска награда за најбољег глумца у главној улозиноминација - Награда Сателит за најбољег глумца у главној улозиноминација - Онлајн награда Друштва филмских критичара за најбољу главну мушку улогу
|- 
| 2011. || Пиштољи, девојке и коцкање || -{Guns, Girls and Gambling}- || Елвис|| 
|- 
| 2012. || Успон мрачног витеза || -{The Dark Knight Rises}- || Џејмс Гордон|| 
|- 
| 2012. || Без закона || -{Lawless}- || Флојд Банер|| 
|- 
| 2013. || Параноја || -{Paranoia}- || Николас Вајат|| 
|- 
| 2014. || Робокап || -{RoboCop}- ||др Денет Нортон|| 
|- 
| 2014. || Планета мајмуна: Револуција || -{Dawn of the Planet of the Apes}- || Драјфус|| 
|- 
| 2015. || Дете 44 || -{Child 44}- || Тимур Нестеров|| 
|- 
| 2015. || Мртав човек || -{Man Down}- || Капетан Пејтон|| 
|- 
| 2016. || Злочиначки ум || -{Criminal}- || Квејкер Велс|| 
|- 
| 2017. || Свемир између нас || -{Criminal}- ||Натанијел Шепард || 
|- 
| 2017. || Мафијашки телохранитељ || -{The Hitman's Bodyguard}- || Владислав Дукович || 
|- 
| 2018. || Најмрачнији час || -{Darkest Hour}- || Винстон Черчил || Златни глобус за најбољег главног глумца у играном филму (драма)Награда Удружења филмских глумаца за најбољег глумца у главној улозиНаграда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољег глумца у главној улозиОскар за најбољег глумца у главној улозиБАФТА за најбољег глумца у главној улозиНаграда Сателит за најбољег глумца у главној улози
|- 
| 2020. || Манк || -{Mank}- || Херман Џ. Манкевиц || номинација - Оскар за најбољег глумца у главној улози
|- 
| 2021. || Жена на прозору || -{The Woman in the Window}- || Алистер Расел ||
|- 
| 2021. || Телохранитељ мафијашеве жене || -{Hitman's Wife's Bodyguard}- || Владислав Духович ||
|- 
| 2022. || Хари Потер 20. годишњица: Повратак у Хогвортс || -{Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts}- || самог себе || специјал окупљања
|- 
| 2023. || Опенхајмер || -{Oppenheimer}- ||  ||
|- 
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1958.
Енглески глумци
Британски глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Глумци у филмском серијалу Хари Потер
Трезвењаци